

События 
 Аль-Мунзир — новый эмир Кордовы
 Англосаксонский король Альфред Великий захватывает Лондон.
 Византийский император с 886 до 912 — Лев VI.

Скончались 
 Василий I Македонянин — византийский император.
 Роберт I (граф Труа).
 Мухаммад I (эмир Кордовы).
 Иосиф Песнописец, христианский святой.
 Ибн Маджа, исламский богослов, хадисовед.
 Гуго Аббат, граф Осера.
 Гозлен (епископ Парижа).
 Генрих (маркиз Нейстрии), правитель Нормандской Нейстрийской марки.
 Вульгрин I (граф Ангулема).
 Бернар Плантвелю, граф Отёна.
 Адальберт I (маркграф Тосканы), граф Лукки.
 Абу Машар аль-Балхи, персидский математик, астроном и астролог.
 Абд ар-Рахман II, эмир кордовского эмирата.

См. также